Lohn steht für:

 regelmäßiges Entgelt für eine feste Tätigkeit, siehe Arbeitsentgelt
 nicht kaufkraftbereinigtes Arbeitseinkommen, siehe Nominallohn
 Kaufkraft des Arbeitseinkommen, siehe Reallohn

Lohn heißen folgende geographische Objekte:

Städte, Gemeinden:
 Lohn GR, Gemeinde im Kanton Graubünden, Schweiz
 Lohn SH, Gemeinde im Kanton Schaffhausen, Schweiz
 Lohn (Texas), Stadt im McCulloch County, US-Bundesstaat Texas

Sonstige Orte:
 Lohn (Eschweiler), früherer Ortsteil der nordrhein-westfälischen Stadt Eschweiler
 Lohn (Gemeinde Schönbach), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Lohn SO, Ortsteil der Gemeinde Lohn-Ammannsegg im Kanton Solothurn, Schweiz

sowie:
 Herrschaft Lohn, 1316 untergegangenes Territorium im Heiligen Römischen Reich
 Landgut Lohn, Herrschaftssitz der Schweizer Regierung bei Bern
 Der Lohn, Waldgebiet im Landkreis Uelzen

Lohn, Familienname:

 ein westfälisches Adelsgeschlecht, siehe Lohn (Adelsgeschlecht)

 Bernhard von Lohn, Dürener Tuchhändler des 17. Jahrhunderts

 Gottfried von Lohn († 1247), Domdechant in Münster

 Heinrich von Lohn, Domherr in Münster und Propst in Friesland

 Otto von Lohn (* um 1205; † nach 1255), Domherr in Köln, Münster und Bremen sowie von 1252 bis 1255 Graf von Lohn
 Ursula Lohn (* 1966), deutsche Fußballspielerin
 Werner Lohn (* 1958), deutscher Politiker (CDU), MdL
 Wikbold von Lohn († 1312), Dompropst in Münster

LoHN steht als Abkürzung für:
 Leistungsorientierte Haushaltswirtschaft Niedersachsen, ein integriertes Rechnungssystem für öffentliche Leistungserstellung, siehe LoHN

LØN steht für:
 LØN, Währung der Freistadt Christiania

Siehe auch:
 Lon
 Loon

Abkürzung